

Personnalités 

 Bartolomeo Giuliano, peintre italien ;
 Boris Giuliano, policier italien ;
 Delphine Giuliano, vidéaste web sous le pseudonyme Denyzee ;
 Giuseppe Giuliano, compositeur italien ;
 Jeff Giuliano, joueur de hockey sur glace ;
 Juan Giuliano, danseur ;
 Maurizio Giuliano, écrivain ;
 Salvatore Giuliano, bandit sicilien.

Surnom 

 Giuliano, de son vrai nom Giuliano Victor de Paula, footballer brésilien.

Autres 
 Clan Giuliano, association criminelle liée à la Camorra et particulièrement présente à Naples
 Salvatore Giuliano, film italien réalisé par Francesco Rosi

Voir aussi 

 Giuliana